Линеен кораб може да се отнася за:

 Линеен кораб в епохата на дървените ветроходни кораби са задвижваните с платна, най-силни бойни кораби по онова време, въоръжени със 70 – 140 оръдия.
 Линеен кораб (също и линкор) e много голям брониран артилерийски боен кораб, задвижван с механична тяга, класът е въведен отново в употреба през 1907 г., а последният представител на този вид артилерийски кораби – „Айова“, е изваден от списъците на флота през 2012 г.

Името произлиза от т.нар. „линейна тактика“ – основен строй за водене на сраженията през 17. – 19. век, както на сушата, така и по вода.